

Persone
 Alfonso Turconi – politico e filantropo italiano
 Angelo Turconi – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Antonio Turconi – calciatore e partigiano italiano
 Davide Turconi – giornalista e storico del cinema italiano
 Stefano Turconi – disegnatore e fumettista italiano
 Umberto Turconi – ciclista su strada italiano

Altro
 Palazzo Turconi – edificio di Mendrisio, in Svizzera
 Villa Turconi – edificio di Castel San Pietro, in Svizzera